Dundr je příjmení:

Josef Alexandr Dundr (1802–1874) – český učitel a vlastenec
Václav Dundr (1817–1888) – česko-polský spisovatel
Václav Jiří Dundr (1811–1872) – český spisovatel a překladatel
Vojtěch Dundr (1879–1957) – československý politik